

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Burx“ beginnt.

Burx 



Burxo 
 Burxonov, Mutal (1916–2002), usbekischer Komponist
 Burxonova, Safiya (* 1989), usbekische Hochspringerin